Příjmení Aigner nosí více významných osobností:

 Anton Aigner (1844–1912) – rakouský a český politik německé národnosti
 Carl Aigner (* 1954) – rakouský historik umění a ředitel Landesmuseums Niederösterreich
 Edmund Aigner (1900–1968) – rakouský politik z Horních Rakous
 Gerhard Aigner (* 1943) – bývalý amatérský německý fotbalista a rozhodčí
 Hannes Aigner (* 1989) – německý vodní slalomář, kajakář
 Lucien Aigner (1901–1999) – maďarský fotograf a průkopník novinářské fotografie